Die Saison 2017/18 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die zweiundvierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 16. September 2017 und endete am 21. April 2018. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde erneut DSHS SnowTrex Köln, der wiederum auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga verzichtete. Absteigen mussten der TV Gladbeck und der VC Allbau Essen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 BBSC Berlin
 Skurios Volleys Borken
 SV Blau-Weiß Dingden
 SCU Emlichheim
 VC Allbau Essen
 TV Gladbeck
 Volleyball-Team Hamburg
 DSHS SnowTrex Köln
 SV Bad Laer
 Bayer Leverkusen
 VfL Oythe
 VCO Schwerin
 Stralsunder Wildcats

Meister der Saison 2016/17 wurde der DSHS SnowTrex Köln, der ebenso wie der zweitplatzierte Bayer Leverkusen auf den Aufstieg verzichtete. Absteiger waren der USC Münster II und der RC Sorpesee. Der Köpenicker SC II Berlin zog seine Mannschaft zurück. Aufsteiger aus der Dritten Liga waren der BBSC Berlin (Nord), der SV Bad Laer und der VC Allbau Essen (beide West). Wie schon im Vorjahr startete der VCO Schwerin mit einem Sonderspielrecht.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gibt es im Spielbetrieb des DVV für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der VC Offenburg, der auf sein Aufstiegsrecht verzichtete. Dieses nahm der Zweitplatzierte NawaRo Straubing wahr. Absteigen in die 3. Liga musste die TG Bad Soden.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 VCO Dresden
 VV Grimma
 SV Lohhof
 VC Neuwied 77
 VC Printus Offenburg
 TG Bad Soden
 AllgäuStrom Volleys Sonthofen
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II

Meister der Saison 2016/17 wurden die AllgäuStrom Volleys Sonthofen, die jedoch auf ihr Aufstiegsrecht verzichteten. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten mussten der DJK Sportbund München-Ost. Aus den Dritten Ligen Süd und Ost gab es keinen Aufsteiger. Mit einem Sonderspielrecht startete der VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

2017 18
Volleyballsaison 2017/18